Арвид Карлссон (; 25 января 1923, Уппсала, Швеция — 29 июня 2018, Гётеборт) — шведский фармаколог. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине за исследование свойств нейромедиатора дофамина и его воздействия на пациентов с болезнью Паркинсона.

Биография 
Родился в Уппсале, в семье историка Готфрида Карлссона. Брат историка Стена Карлссона. 
Окончил медицинский факультет Лундского университета. В 1944 году, во время учёбы, участвовал в профессиональном медицинском осмотре группы заключённых нацистских концентрационных лагерей, освобожденных благодаря инициативе Фольке Бернадота, члена шведской королевской семьи.

Служил в рядах шведских вооруженных сил. В 1951 получил степень лиценциата медицины, а спустя какое-то время и доктора. Некоторое время преподавал в Лундском университете. В 1959 перешёл на работу в Гётеборгский университет.

В 1957 году доказал, что дофамин является не только предшественником норадреналина, но и исполняет в мозге роль нейромедиатора. Работая по заказу компании Astra AB, Карлссон с коллегами смог синтезировать из бромфенирамина первый селективный ингибитор обратного захвата серотонина — зимелидин. Карлссон также разработал метод измерения количества дофамина в тканях мозга. Он продемонстрировал связь между уровнем дофамина в базальных ганглиях и контролем над двигательными функциями, вводя подопытным животным резерпин, подавляющий действие дофамина и приводящий к снижению его количества в мозговом веществе. Подобный процесс был отмечен и при болезни Паркинсона. С помощью Леводопы Карлссону удалось частично остановить процесс и снять у пациентов с болезнью Паркинсона некоторые симптомы.

Являлся противником фторирования воды.

Награды 
  (1974)
 Премия Вольфа по медицине (1979)
  (1981)
 Международная премия Гайрднера (1982)
 Премия Японии (1994)
  (1997)
 Премия Фельтринелли (1999).
 Нобелевская премия по физиологии и медицине (2000).

См. также 
 Грингард, Пол
 Кандель, Эрик

Примечания

Ссылки 
 Автобиография

Персоналии по алфавиту
Лауреаты премии Японии
Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии из Швеции
Лауреаты премии Вольфа по медицине
Фармакологи Швеции
Биохимики Швеции
Выпускники Лундского университета
Лауреаты премии Фельтринелли
Члены Шведской королевской академии наук